Une allumeuse est un terme qui a été synonyme de prostituée et désigne, dans le langage populaire, une femme ayant un comportement manifestement destiné à susciter un vif désir.

Allumeuse ou un de ses dérivés est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Allumeuse (La donnaccia), film italien de Silvio Siano sorti en 1965 ;
 Les Allumeuses (Interrabang), film italien de Giuliano Biagetti sorti en 1974 ;
 La Petite Allumeuse, film franco-suisse de Danièle Dubroux sorti en 1987 ;
 Allumeuses ! (The Sweetest Thing), film américain de Roger Kumble sorti en 2002 ;
 Les Allumeuses (Schulmädchen), série allemande diffusée en 2002 ;
 Les Allumeuses, album de bande dessinée sorti en 2007.

Voir aussi